Ашанти су једна од највећих етничких група у Африци.

Ашанти може да се односи и на:
 Ашанти (регион), регион у Гани
 Царство Ашанти
 Ашанти (певачица), америчка певачица, плесачица и глумица
 Ashanti (албум), први студијски албум певачице Ашанти
 Piper guineense, познат и као Ашанти бибер, тропска скривеносеменица из рода Piperа